Петер Вильгельм Глоб (), также известный как П. В. Глоб (,  — ) — датский археолог, работал генеральным директором  и был также директором Национального музея в Копенгагене.

Биография и научная деятельность 
Приобрел известность благодаря исследованиям датских болотных людей, таких как человек из Толлунда и человек из Гроболла — мумифицированных останков людей железного и бронзового веков, найденных сохраненными в торфяниках. Среди его работ по антропологии выделяются следующие публикации:

The Bog People: Iron Age Man Preserved; Denmark: An Archaeological History from the Stone Age to the Vikings; Mound People: Danish Bronze-Age Man Preserved.

Он был соучредителем Скандинавского института сравнительного вандализма, института, который изучает историю граффити. Глоб был сыном датского художника Йоханнеса Глоба и отцом датской художницы-керамиста Лотте Глоб, художника Андерса Глоба. Его наиболее известным исследованием был Человек из Толлунда.

Глоб также интересовался археологией Ближнего Востока и руководил несколькими научными экспедициями. Они были описаны как одни из крупнейших научных трансграничных экспедиций из Дании за все время существования датской археологии.

Избранная библиография 
 Danish Prehistoric Monuments: Denmark from the Stone Age to the Vikings.
 Mosefolket: jernalderens mennesker bevaret i 2000 år. Gyldendal, Kopenhagen 1965 ISBN 87-00-20201-0.
 deutsche Übersetzung von Thyra Dohrenburg: Die Schläfer im Moor. Winkler, München 1966.
 englische Übersetzung: Bog People: Iron Age Man Preserved. Cornell University Press, 1969. ISBN 978-0801408007.
 Danske oldtidsminder. København 1967.
 deutsche Übersetzung von Karl Kersten: Vorzeitdenkmäler Dänemarks. Wachholtz, Neumünster 1968.
 englische Übersetzung: Danish Prehistoric Monuments. Faber and Faber, 1971. ISBN 0571087825.
 Globs brændevinsbog. Aarhus 1972. ISBN 87-85160-11-3.
 Al-Bahrain : de danske ekspeditioner til oldtidens Dilmun. 1968.
 Helleristninger i Danmark. 1969.
 Højfolket. 1970. ISBN 87-00-12311-0.
 Til Guden på et Helligt Bjerg. 1971. ISBN 87-00-98801-4.
 Danefæ. Til Hendes Majestaet Dronning Margrethe II, 16 April 1980.

Примечания

Литература 
 Flemming Højlund (1999): Glob and the Garden of Eden: the Danish expeditions to the Arabian Gulf, , trsl. by Peter Crabb.

Археологи Дании
Лауреаты премия Сёрена Гюльдендаля